San Nicolás kan syfta på:

Argentina 

 San Nicolás de los Arroyos, kommunhuvudort, Buenos Aires, 
 Partido de San Nicolás, kommun, Buenos Aires, 
 San Nicolás, Argentina, La Rioja,

Aruba 

 Sint Nicolaas, ort,

Chile 

 San Nicolás kommun, Chile, Región del Biobío, Provincia de Ñuble,

Honduras 

 San Nicolás kommun, Copán, 
 San Nicolás, Copán, 
 San Nicolás kommun, Santa Bárbara, 
 San Nicolás, Santa Bárbara, 
 San Nicolás, Comayagua, 
 San Nicolás, Olancho,

Kuba 

 Municipio de San Nicolás (kommun i Kuba) – en kommun
 San Nicolás de Bari (ort i Kuba), Provincia Mayabeque, Municipio de San Nicolás,

Mexiko 

 San Nicolás el Grande, ort, Hidalgo, Tulancingo de Bravo, 
 San Nicolas Buenos Aires (ort i Mexiko), Puebla, San Nicolás Buenos Aires, 
 San Nicolás, Jacala de Ledezma, 
 San Nicolás, Querétaro Arteaga, Tequisquiapan, 
 San Nicolás, Tenancingo, 
 San Nicolás, Malinalco, 
 San Nicolás, Apaseo el Alto, 
 San Nicolás, Aguascalientes, Calvillo, 
 San Nicolás kommun, Oaxaca, 
 San Nicolás kommun, Tamaulipas, 
 San Nicolás, Tantoyuca, 
 San Nicolás, Guerrero, 
 San Nicolás, Atempan, 
 San Nicolás, La Concordia, 
 San Nicolás, Tonalá, 
 San Nicolás, Tierra Blanca, 
 San Nicolás, Oaxaca, 
 San Nicolás, Jalisco, 
 San Nicolás, Guanajuato kommun, 
 San Nicolás, Ocoyucan, 
 San Nicolás, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
 San Nicolás, Tasquillo,

Nicaragua 

 San Nicolás (Nicaragua), kommun i departementet Estelí, 
 San Nicolás (ort i Nicaragua), centralort i kommunen San Nicolás,

Spanien 

 San Nicolás, Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas,